Preserje – wieś w gminie Braslovče, w Słowenii
 Preserje – wieś w gminie Brezovica, w Słowenii
 Preserje – wieś w gminie Nova Gorica, w Słowenii
 Preserje pri Radomljah – wieś w gminie Domžale, Słowenia
 Preserje pri Komnu – wieś w gminie Komen Słowenia
 Preserje pri Lukovici – wieś w gminie Lukovica, Słowenia
 Preserje pri Zlatem Polju – wieś w gminie Lukovici, Słowenia